Silvio Marić, chorwacki piłkarz
 Marijo Marić, chorwacki piłkarz, brat Tomislava
 Tomislav Marić, chorwacki piłkarz, brat Marija
 Enver Marić, jugosłowiański i bośniacki piłkarz
 Mileva Marić, serbska matematyk i fizyk
 Dragan Marić, chorwacki biznesmen
 Ivica Marić, chorwacki piłkarz